Dallas har flere betydninger:

 Dallas – en millionby i Texas, USA
 Dallas, Oregon – en by i Oregon, USA
 Dallas (tv-serie) – en amerikansk tv-serie